Rizik može značiti:

 Rizik je kalkurirana prognoza moguće štete odnosno u negativnom slučaju gubitka ili opasnosti.
 Rizik (igra) je društvena igra na ploči.